Filip Bourbonsko-Sicilský (Filippo Maria Alfonso Antonio Ferdinando Francesco di Paola Lodovico Enrico Alberto Taddeo Francesco Saverio Uberto; 10. prosince 1885, Cannes – 9. března 1949, Saint John) byl členem rodu Bourbon-Obojí Sicílie a bourbonsko-sicilským princem.

Život 
Filip se narodil jako syn prince Alfonse Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Antonie Neapolsko-Sicilské.

12. ledna 1916 se jako třicetiletý v Neuilly-sur-Seine poprvé oženil s o jedenáct let mladší Marií Luisou Orleánskou, nejstarší dcerou vévody Emanuela z Vendôme a belgické princezny Henrietty. Páru se před jejich rozvodem v roce 1925 narodilo jediné dítě:

 Kajetán Bourbonsko-Sicilský (16. dubna 1917 – 27. prosince 1984)

10. ledna 1927 se rozvedený princ v Paříži podruhé oženil s Odette Labori, dcerou francouzského advokáta Fernanda Laboriho. Děti se druhou manželkou neměl.

Tituly a oslovení 
 10. prosince 1885 – 9. března 1948: Jeho královská Výsost princ Bourbonsko-Sicilský

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 10. prosince
Narození v roce 1885
Narození v Cannes
Úmrtí 9. března
Úmrtí v roce 1949
Bourbon-Obojí Sicílie
Římští katolíci
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna